

Abbreviazioni 
 Entry into Service, abbreviazione (dall'inglese) per indicare l'entrata in servizio (ad esempio di un aeromobile presso una compagnia aerea che l'ha acquistato).

Sigle 
 Executive Information System – Sistema informativo a supporto delle decisioni aziendali a livello esecutivo

Codici 
 EIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tortola/Beef Island (Isole Vergini britanniche)

Altri progetti